Derventa est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Derventa, une ville et une municipalité située dans la République serbe de Bosnie ;
Derventa, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
la Derventa, une petite rivière de l'ouest de la Serbie.